Philomycus är ett släkte av snäckor. Philomycus ingår i familjen Philomycidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Landlungsnäckor
Philomycus